Дубино — село в Борисовском районе Белгородской области. Входит в состав Белянского сельского поселения.

География 
Село расположено недалеко от районного центра — Борисовки.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Борисовского района (Белгородская область)